Маринівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Маринівська сільська рада — Одеська область, Березівський район, ліквідована 25 жовтня 2020 р.
 Маринівська сільська рада — Одеська область, Біляївський район, ліквідована 25 жовтня 2020 р.